Europaschule steht für:
 Europaschule (Deutschland), Schulen mit bestimmten Standards der interkulturellen Zusammenarbeit und der methodischen Innovation
 Europaschule (Österreich), Schulen mit dem geeinten Europa als Patronanz im Schulnamen

Siehe auch:
 Europäische Schulen, Schulen an Standorten von EU-Einrichtungen